Сезон 1980 — Двадцать третий сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также седьмой в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1980 (вторая лига)

Зональный турнир (7 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1980 на сайте footballfacts.ru

1980
Сезоны футбольных клубов 1980